Геррит Бервелинг  (Gerrit Berveling, род. 1 апреля 1944 года, Влардинген) — голландский писатель на языке эсперанто, лингвист.

Биография 
Геррит Бервелинг родился 1 апреля 1944 года во Влардингене — городе в южной Голландии. В возрасте 13 лет ушел из дома с желанием работать ксендзом. Учился в гимназии. Продолжив образование в Лейденском университете, изучал классические языки (латинский и греческий), в Утрехтском и Лейденском университете изучал теологию. По окончании университетов 14 лет работал преподавателем всеобщей истории и классических языков, потом работал в либеральных христианских общинах. В настоящее время работает преподавателем классических языков.

Известен как самобытный поэт на языке эсперанто, но больше как переводчик с латыни, греческого и голландского языков. Одновременно является редактором бразильского ежемесячного литературного журнала .

Интерес к языку эсперанто Бервелингу привила его жена, Madzy van der Kooij, социолог и специалист по информационно-коммуникационным технологиям.

Геррит Бервелинг — редактор журналов «Весна» с 1993 по 2006 годы, Монато, академик Академии Эсперанто.

Труды

Переводы

С латинского языка 
 Antologio latina — Chapecó: Fonto (Serio Oriento-Okcidento; 30) — Два тома, всего 576 с.
 Catullus, Gaius Valerius: Amo malamo — Breda: VoKo,1991. — 24 p.(VoKo-numeroj ; 10)
 Cicero, Marcus Tullius: La sonĝo de Skipiono (Marko Tulio Cicerono. С латинского Hjalmar Johannes Runeberg и Gerrit Berveling. — Breda: VoKo, 1994. — 24 p.(Voko-numeroj; 17)
 Cyprianus: La Unueco de la Katolika Eklezio — Zwolle: VoKo, 2006. — 44 p.(Voĉoj Kristanaj; 25)
 El tiom da jarcentoj: malgranda antologio de latina poezio — Breda: VoKo, 1994. — 48 p.(VoKo-numeroj; 16)
 Erasmus, Desiderius: Laŭdo de l' stulteco (Ilustr. of Hans Holbein the Younger. Antaŭparolo: Humphrey Tonkin. Enkonduko: Albert Goodheir]. — Rotterdam: Universala Esperanto-Asocio, 1988. — 111 p. : ilustr. (Serio Oriento-Okcidento ; 24)
 Horatius Flaccus, Quintus: Romaj odoj — Breda: VoKo, 1991. — 24 p.(VoKo-numeroj; 9)
 Hus, Jan: Defendo de la libro pri la triunuo — Breda: VoKo, 1989. — 18 p.(Vo^coj kristanaj; 18)
 Martialis, Marcus Valerius: Da mav' estos neniam sat! — Breda: VoKo, 1991. — 20 p.(Voko-numeroj; 14)
 La pasiono de Perpetua kaj Feliĉita — Breda: VoKo, 1996. — 28 p.(Voĉoj kristanaj; 24)
 Sallustius Crispus, Gaius: La konspiro de Katilino — Chapecó: Fonto,1995. — 71 p.
 Seneca, Lucius Annaeus <Philosophus>: La apokolokintozo de l' Dia Klaŭdo — Breda: VoKo, 1990. — 24 p. (Voko-numeroj; 7)
 Seneca, Lucius Annaeus <Philosophus>: Konsolo al sia patrino Helvia — Breda: VoKo, 1990. — 32 p. (Voko-numeroj; 8)
 Seneca, Lucius Annaeus <Philosophus>: Oktavia — Antwerpen: Flandra Esperanto-Ligo, 1989. — 60 p.(Serio «Stafeto»; 9)
 Tertullianus, Quintus Septimus Florens: Apologio (Introduction, translation and comments by Gerrit Berveling. — Vlaardingen, 1980. — 95 p.(Voĉoj kristanaj; 2)
 Tertullianus, Quintus Septimus Florens: Kuraĝigo por la martiroj — Vlaardingen: VoKo, 1986. — 12 p.(Voĉoj kristanaj; 12)
 Tibullus, Albius: Elegioj — Breda: VoKo, 1998. — 76 p. (Voko-numeroj; 18)

Переводы с голландского 
 Berveling, Freya: Elekto de la poemoj de Freya, okaze de ŝia nupto al Wouter van Dam, 7 septembro 1992 — (poems) — Breda: VoKo, 1992. — 82 p.(Voko-numeroj; 15)
 Simon Carmiggelt: Morgaŭ denove ni vidu — (Short stories) — Antverpeno: FEL 2002, 128 p.
 Mulisch, Harry: Du virinoj (novel) — Chapecó: Fonto, 1992. — 140 p.
 La Remonstranta Frataro : informilo pri liberala eklezio nederlanda — Breda: VoKo, 1990. — 20 p.(Voĉoj kristanaj; 19)
 Warren, Hans: ŝtono de helpo (novel) — 's-Gravenhage: Esperanto Kultura Servo, 1989. — 72 p.
 Wert, G. M. W. R. de: Interveno ĉe la generado — etika vidpunkto (Ethical study). — Breda: VoKo, 1990. — 28 p.(Voĉoj kristanaj; 20)
 Sinkonservo (artikolaro pri nukleaj armiloj kaj kristanismo / de plurajautoroj. En red. de la Intereklezia Packonsiliĝo). (About Christianity and nuclear weapons)

Переводы с Иврита 
 Nombroj (from the Bible: Numbers) — Chapecó: Fonto,1999. — 105 p.

Переводы с классического греческого языка 
 La duakanonaj libroj. (The Apocryphical Books) Ilustr. de Gustave Doré. — Chapecó: Fonto — Two volumes: 263 + 261 p.
 Herakleitos: La fragmentoj — Breda:VoKo, 1990. — 32 p.(VoKo-numeroj; 6)
 Jakobo <apostolo>: La Praevangelio laŭ Jakobo (apocryphical gospel) — Breda: VoKo, 1990. — 16 p.(Voĉoj kristanaj; 21)
 Johano <evangelisto>: La bona mesaĝo de Jesuo laŭ Johano — Chapecó: Fonto, 1992. — 92 p.(Fonto-kajeroj; 9)
 Lucian|Lukianos: Lukio aŭ azeno (novel of Lucian) — Vlaardingen: VoKo,1988. — 40 p.(Vlardingenaj kajeroj; 4)
 Lucian|Lukianos: Veraj Rakontoj (satirical novel) — Zwolle: VoKo,2006. — 58 p.(VoKo-numeroj; 22)
 Luko <evangelisto>: La bona mesaĝo de Jesuo laŭ Luko — Chapecó: Fonto, 1992. — 90 p.(Fonto-kajeroj; 8)
 Marko <evangelisto>: La bona mesaĝo de Jesuo laŭ Marko — Chapecó: Fonto, 1992. — 64 p.(Fonto-kajeroj; 6)
 Mateo <evangelisto>: La bona mesaĝo de Jesuo laŭ Mateo — Chapecó: Fonto, 1992. — 84 p.(Fonto-kajeroj; 7)
 Paŭlo <apostolo>: La leteroj de Paŭlo kaj lia skolo — Chapecó: Fonto, 2004. — 255 p.

Переводы с разных языков 
 Maria Magdalena: La evangelio laŭ Maria Magdalena (презентация и перевод апокрифического Евангелия) — Vlaardingen: VoKo, 1985. — 12 p.(Voĉoj kristanaj ; 8)
 Tomaso <apostolo>: La Evangelio kopta laŭ Tomaso — Breda: VoKo, 1994. — 16 p.(Vo^coj kristanaj; 22)

Переводы на голландский язык с эсперанто 
 Luisteren naar de ziel (Ekaŭdi la animon), de Věra Ludíková.

Авторские произведения 
 Ajnasemajne; skizoj el la vivo de Remonstranta pastoro — Chapecó: Eld. Fonto, 2006. — 95 p. (About being a minister)
 ĉu ekzistas specifa Esperanto-kulturo? (En: Esperanto kaj kulturo — sociaj kaj lingvaj aspektoj : aktoj de la 19-a Esperantologia konferenco en la 81-a Universala Kongreso de Esperanto, Prago 1996; p. 29-32; Esperantological Study about Esperanto Culture.
 De duopo al kvaropo — Breda: VoKo, 1995. — 80 p. (Voko-numeroj ; 20)
 Eroj el mia persona vivo (En: Lingva arto: jubilea libro oma^ge al William Auld kaj Marjorie Boulton/ Hrsg.: Benczik, Vilmos; p. 20 — 24
 Esperanto-literatuur van de laatste 25 jaar: enkele kanttekeningen — 's-Gravenhage: Vereniging «Esperanto Nederland», Afdeling Den Haag, 1994. — 28 p. Specifically about Esperanto Literature.
 Fadenoj de l' amo [Antauparolo: Aldo de' Giorgi]. — Chapecó: Eld. Fonto, 1998. — 104 p.(Fonto-serio; 37) (Small novel)
 Kanto pri Minotauro: kaj aliaj poemoj — Antwerpen: Flandra Esperanto-Ligo, 1993. — 135 p.(Serio «Stafeto»; 17) (поэзия)
 Kie oni trovas tion en la Korano? — Vlaardingen: VoKo, 1986. — 32 p.(Serio «Voĉoj Kristanaj»; 11) (About Qur’an Texts)
 Kio fakte estis nova en la Renesanco? — EN: IKU Internacia Kongresa Universitato, 59a sesio, Florenco, Italio, 29 julio — 5 aŭgusto 2006. Eld. UEA
 Mia pado: tekstoj el 25 jaroj — Chapecó: Eld.Fonto, 1997. — 308 p.: bibliogr. p. 302—308(Fonto-serio; 35)
 La morto de Jesuo kaj kio poste? (En: La evangelio lau Petro / Petro <apostolo> ; p. 8 (Богословское исследование Евангелия)
 Streĉitaj koroj — Breda: VoKo, 1995. — 80 p. (Voko-numeroj; 21)
 Tradukado de bibliaj tekstoj, specife en Esperanto. Kelkaj personaj spertoj; Bibelübersetzung, insbesondere im Esperanto. Einige persönliche Erfahrungen <resumo>; Biblical translation, especially in Esperanto: Some personal experiences <resumo>/ — En: Studoj pri interlingvistiko: festlibro omaĝe al la 60-jariĝo de Detlev Blanke / Hrsg.: Fiedler, Sabine; p. 455—466 : bibliogr. p. 465 −466
 Tri 'stas tro (poemciklo) — Vlaardingen: VoKo,1987. — 44 p. : ilustr.(Vlardingenaj kajeroj; 2) (поэзия)
 Trifolio (versaĵoj trilingve) — Vlaardingen: VoKo,1988. — 48 p.(Vlardingenaj kajeroj; 5) (поэзия)
 La unuaj 25 jaroj en mia memoro — Breda: VoKo, 1994. −80 p. (Voko-numeroj; 19)
 Vojaĝimpresoj tra Siberio kaj Japanio — Chapecó — Eld. Fonto, 2008—143 p.

Ссылки 
 Gerrit BFontoerveling
  Veraj Rakontoj
  Juĝo pri la Diinoj

Примечания 

Родившиеся в 1944 году
Переводчики Нидерландов
Выпускники Лейденского университета
Писатели на эсперанто